Ліньї́-ле-Рибо́, Ліньї-ле-Рібо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південь від Парижа, 26 км на південь від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 542 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1324,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Ліньї-ле-Рибо
 [ Розташування муніципалітету Ліньї-ле-Рибо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре